Glasner est un patronyme porté notamment par :

 Björn Glasner (1973-), coureur cycliste professionnel allemand ;
 Oliver Glasner (1974-), footballeur autrichien ;
 Matthias Glasner (1965-), réalisateur allemand.

Patronyme germanique
Patronyme allemand